Pechstein steht für:

 Pechstein, ein Gestein vulkanischen Ursprungs
 Stein, der zur Pechgewinnung diente, siehe Pechölstein
 (43724) Pechstein, ein Asteroid des Hauptgürtels
 The Pechstein, eine E-Gitarre

Pechstein ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Pechstein (* 1972), deutsche Eisschnellläuferin
 Heidi Pechstein (* 1944), deutsche Schwimmerin
 Johannes Pechstein (1930–2016), deutscher Mediziner
 Klaus Pechstein (1941–2013), deutscher Schwimmsportler
 Matthias Pechstein (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Max Pechstein (1881–1955), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Bechstein